Jörg Wunderlich (voetballer), Duits voetballer
 Jörg Wunderlich (arachnoloog), Duits arachnoloog